

Geografia 
 Lugano — comuna suíça
 Lago de Lugano — lago à sudeste da Suíça e ao norte da Itália
 Villa Lugano — bairro de Buenos Aires
 1936 Lugano — asteroide da cintura principal

Esportes 
 Football Club Lugano — clube de futebol
 Hockey Club Lugano — equipe de hóquei sobre o gelo da Suíça

Desambiguações de esportes
Desambiguações de topônimos